Geografia:
 Turner (Oregon), població d'Oregon, Estats Units
 Turner (Maine), població de Maine, Estats Units
 Biografies:
 Alex Turner (Sheffield, 1986), vocalista i guitarrista anglès
 Alfred Jefferis Turner (Canton, 1861 - Brisbane, 1947), pediatre i entomòleg australià
 Edward Turner Bennett (Hackney, 1797 - 1836), zoòleg i escriptor anglès
 Edward Raymond Turner (1873-1903), fotògraf, inventor i cineasta anglès 
 Eva Turner (Werneth, Oldham, Gran Manchester, 1892 — Londres, 1990), soprano anglesa
 George Turner (1916 - 1997), novel·lista de ciència-ficció australià
 Jack Turner (pilot) (1920), pilot automobilístic estatunidenc
 Joe Turner (1911-1985), cantant de blues estatunidenc
 Joseph Mallord William Turner (1775-1851), pintor romàntic anglès
 Lana Turner (1921, Wallace, Idaho - 1995), actriu estatunidenca
 Nat Turner, esclau protagonista de la revolta que influí a la Guerra Civil Nord-Americana
 Ted Turner (1938), magnat dels mitjans de comunicació estatunidenc
 Tina Turner (1939, Bronswville, Tennessee), cantant estatunidenca
 Victor Buller Turner (1900 – 1972), militar de l'exèrcit britànic
 Lesley Turner Bowrey (Trangie, 1942), tennista australiana
 Miscel·lània:
 Turner (constructor), constructor de cotxes de competició estatunidenc
 Turner Classic Movies, canal de televisió per cable
 Turner Network Television, cadena de televisió per cable estatunidenca
 Premi Turner, esdeveniment anual on es concedeix un guardó a un artista britànic menor de 50 anys
 Síndrome de Turner, trastorn causat per un defecte en nombre de cromosomes sexuals